Bánhidi László (1906–1984) színművész
 Bánhidi László (1931– ) gépészmérnök, egyetemi tanár
 Bánhidi László (1944–1991) bányagépészmérnök, bányavillamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető